Сорумказым — водотоки бассейна Казыма в ХМАО России.

Сорумказым (протока Казыма)
Сорумказым (верхний приток Казыма)
Сорумказым (нижний приток Казыма)